Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l'édition 2020 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 27 septembre au .

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Les premières têtes de série, Juan Sebastián Cabal et Robert Farah, sont battus en demi-finale par Mate Pavić et Bruno Soares.

Lauréats 
Les tenants du titre Kevin Krawietz et Andreas Mies remportent le tournoi en battant en finale Mate Pavić et Bruno Soares (6-3, 7-5). Ils remportent leur  titre ensemble, également leur  titre ATP en double.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Double messieurs des Internationaux de France
Roland-Garros Double messieurs
Internationaux de France de tennis 2020